Pilcaya es un topónimo de origen náhuatl que significa Cosa colgada. En México se puede referir a:

Municipio de Pilcaya, municipio del estado de Guerrero;
Pilcaya (Guerrero), localidad del estado de Guerrero, cabecera del municipio anterior;
San Juan Pilcaya, localidad del estado de Puebla, ubicada en el municipio de Chiautla.